Luis Martin puede referirse a:

 Luis Martín (periodista).

 Luis Martin, padre de Teresita del Niño Jesús.

 Louis Martin, deportista francés.
Luis Dario Martin, obispo auxiliar de La Pampa